"Errigo" è un cognome e può riferirsi a:

Arianna Errigo – schermitrice italiana
Ciccio Errigo – poeta italiano
Joseph Errigo – politico statunitense